Brian Propp (né en 1959), joueur de hockey sur glace canadien.
 Vladimir Propp (1895-1970), folkloriste russe.